(page d'homonymie), plusieurs consuls romains du , dont le plus célèbre est Regulus, considéré comme un héros par les Romains.
 Regulus est un tableau de Joseph Mallord William Turner dont ce consul est le sujet.
 Regulus, nom de genre des Roitelets, petits passereaux de la famille des Régulidés.
 Regulus, cheval de course anglais invaincu
 Regulus, ouvrage écrit par Lorjak originellement en espéranto.
 Régulus, nom propre de l'étoile Alpha Leonis A, dans la constellation du Lion.
 Regulus, personnage de l'univers de fiction Saint Seiya.
 Regulus Black, personnage de la série Harry Potter.
 Régulus, pièce de théâtre de Lucien Arnault.
 SSM-N-8A Regulus, missile de croisière de la marine américaine, en service de 1955 à 1964.
 Le Régulus, navire de guerre français, sabordé en 1814 au large de Meschers.
 Les grottes de Régulus, à Meschers-sur-Gironde.
 Regulus, entreprise franco-italienne qui produit et coule des blocs de carburant pour fusées.